GameBryo Element — игровой движок, созданный компанией Numerical Design Limited (NDL), который стал преемником движка NetImmerse. До того, как NDL поглотила компания Emergent Game Technologies, движок назывался просто GameBryo.

Описание 

GameBryo Element — это написанный на C++ кросс-платформенный компьютерный игровой 3D-движок, предназначенный для разработчиков компьютерных игр. Он поддерживает следующие платформы:
 Windows
 Nintendo GameCube (до версии 1.2)
 Wii
 Dreamcast
 PlayStation 2 (до версии 1.2)
 PlayStation 3
 Xbox (до версии 1.2)
 Xbox 360 (включая Xbox Live Arcade)

Как и многие аналогичные продукты, лицензия Gamebryo предоставляет доступ к полному исходному программному коду движка, поэтому разработчики свободны в его настройках под свои конкретные потребности. Дополнительно к Gamebryo прилагается документация, снабжённая средствами поиска.

EGT предлагает также пробную версию комплекта GameBryo, которая включает в себя движок и инструменты для импорта ресурсов. В этом комплекте отсутствуют исходные тексты, которые доступны только в лицензионной версии. Несмотря на это, EGT распространяет этот продукт только после собеседования с одним из своих представителей.

Список игр на движке Gamebryo

Ссылки 
 Официальный сайт GameBryo Element
 официальный Сайт Emergent Game Technologies
 NifTools — проект, который стремится обеспечивать инструментальные средства и спецификацию для данных, используемых движком GameBryo.

Примечания 

Коммерческие игровые движки
Игровые движки по алфавиту